DTV був приватний канал телевізійних з Республіка Молдова.
Головною темою роботи стали:

 Ранковий магазин
 Світ навколо нас, ток-шоу
 Культурні аспекти, ток-шоу
 Час Z, ток-шоу
 Формула здоров'я, прес-реліз

Посилання 
  Офіційний сайт

Молдовські телевізійні канали